Выры — посёлок станции в Майнском районе Ульяновской области, административный центр Выровского сельского поселения.

География 
Находится на расстоянии примерно 16 километров на восток-северо-восток по прямой от районного центра поселка Майна.

История
Посёлок станция Выры возник в 1898 году. При строительстве ветки Симбирск — Инза Московско-Казанской (ныне Куйбышевской) ж.д. 28 декабря 1898 года через ст. Выры началось движение товарных и пассажирских поездов. 

Назван по имени села Выры, расположенного в 5 км от него.

В 1918 году станция Выры стало местом крупных и упорных боёв, здесь проходила первая линия укреплений каппелевцев и белочехов. 10 и 11 сентября здесь находился штаб Железной дивизии во главе с Г. Д. Гаем.

6 января 1930 года, президиум исполкома Тагайского райсовета принял решение об организации на ст. Выры МТС — одной из первых в области.

В 1990-е годы работал СПК «Выровское».

Население
Население составляло 583 человека в 2002 году (русские 69%), 574 по переписи 2010 года.

Люди связанные с посёлком 

 Полбин, Иван Семёнович — советский военачальник, гвардии генерал-майор авиации (25 октября 1943 года). Дважды Герой Советского Союза , с 10.1918 по 5.1920 гг. работал на станции.

Инфраструктура 
В настоящее время в поселке имеется старое двухэтажное здание школы, в котором имеется историко-краеведческий музей. Работает Дом культуры, библиотека, отделение связи «Почта России», детсад, медпункт, нефтебаза, 2 магазина.

Примечания

Литература 

 Ульяновская — Симбирская энциклопедия: в 2 т. / ред. и сост. В. Н. Егоров. — Ульяновск : Симбирская книга, 2000—2004.
 М. Репьёв «Симбирский край». — Париж, 1935. — С. 201.
 Н. Баженов СТАТИСТИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ СОБОРОВ, МОНАСТЫРЕЙ, ПРИХОДСКИХ И ДОМОВЫХ ЦЕРКВЕЙ СИМБИРСКОЙ ЕПАРХИИ ПО ДАННЫМ 1900 ГОДА (Приложение к Симбирским Епархиальным Ведомостям за 1903 год) Симбирск, Типо-литография А.Т. Токарева., 1903.

Населённые пункты Майнского района